Gemünd (von Gemünde, „Ort an einer Flussmündung“) ist der Name folgender Orte:

 Gemünd (Our), eine Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Gemünd (Schleiden), ein Ortsteil von Schleiden im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen
 Gemünd (Ebern), ein Ortsteil von Ebern im Landkreis Haßberge in Bayern

und steht auch für

 ein Längenmaß, siehe Gemind

Siehe auch:

 Gemünden
 Gmünd
 Hann. Münden
 Neckargemünd
 Saargemünd
 Schwäbisch Gmünd